Alber Elbaz – stilista marocchino
 Eli Elbaz – calciatore israeliano
 Gad Elbaz – cantante israeliano
 Vincent Elbaz – attore francese